El término Antonio Cañizares puede referirse:

a Antonio Cañizares Llovera, un cardenal español;
a Antonio Cañizares Penalva, un trabajador del calzado y de la minería, político y sindicalista socialista español.